Dit is de kandidatenlijst van de Belgische Sozialistische Partei voor de Europese verkiezingen van 2014.

Effectieven
 Antonios Antoniadis

Opvolgers
 Resi Stoffels
 Matthias Zimmermann
 Sandra Schrauben
 Oliver Jacobs
 Josiane Michiels
 Johann Klos

Belgische kandidatenlijsten Europese Parlementsverkiezingen 2014